Вя́ткин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Вяткин, Алексей Михайлович (род. 1984) — казахстанский хоккеист.
 Вяткин, Анатолий Рудольфович (1946—2015) — российский историк, этнолог, демограф.
 
 Вяткин, Артём Дмитриевич (род. 1996) — российский футболист.
 Вяткин, Борис Петрович (1913—1994) — советский артист цирка, клоун.
 Вяткин, Бронислав Александрович (род. 1935) — психолог, доктор психологических наук.
 Вяткин, Валерий Викторович (род. 1956) — российский историк, краевед.
 
 Вяткин, Виктор Семёнович (1913—1991) —  писатель, директор Оротуканского завода горного и обогатительного оборудования (1948—1960).
 
 Вяткин, Геннадий Африканович (1928—1994) — советский государственный и общественный деятель.
 Вяткин, Георгий Андреевич (1885—1938) — русский советский писатель и поэт, драматург, публицист.
 Вяткин, Герман Платонович (род. 1935) — доктор химических наук, член-корреспондент РАН.
 
 Вяткин, Дмитрий Фёдорович (род. 1974) — депутат Государственной думы 5—7-го созывов, член фракции «Единая Россия».
 Вяткин, Ефим Кириллович (1902—?) — директор Сибирского металлургического института.
 Вяткин, Зосим Иванович (1903—1945) — Герой Советского Союза.
 Вяткин, Леонид Григорьевич (1933—2005) — советский и российский учёный-педагог, член-корреспондент РАО (1992).
 Вяткин, Михаил Порфирьевич (1895—1967) — доктор исторических наук, профессор.
 Вяткин, Пётр Дмитриевич (1882—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Вяткин, Рудольф Всеволодович (1910—1995) — востоковед, переводчик.
 Вяткин, Сергей Леонтьевич (1917—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Вяткин, Станислав Владимирович (род. 1967) — российский хоккеист с мячом.

